WTE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wotje Island (Stati Uniti)